Atribuição pode se referir a:
 Atribuição (computação)
 Atribuição (lógica)
 Atribuição (psicologia)